Kuder steht für

 einen Ausdruck der Jägersprache für das männliche Tier beim Eurasischen Luchs, bei der Europäischen Wildkatze und anderen Wildkatzen

Kuder ist der Familienname folgender Personen:
 Karl von Kuder (1787–1851), hessischer Beamter und Politiker
 Richard Kuder (1852–1912), deutscher Architekt
 Sabine Kuder (* 1962), deutsche Historikerin und Soziologin
 Ulrich Kuder (* 1943), deutscher Kunsthistoriker
 Uta-Maria Kuder (* 1957), deutsche Politikerin (CDU)